Gießmannsdorf bezeichnet mehrere Orte

Gießmannsdorf, Ortsteil von Luckau, Brandenburg
Gießmannsdorf, Landkreis Bunzlau, Niederschlesien; siehe Gościszów (Nowogrodziec), Ortschaft in der Gemeinde Nowogrodziec, Polen
Gießmannsdorf, Landkreis Sprottau, Niederschlesien; siehe Gościeszowice, Ortschaft in der Gemeinde Niegosławice, Polen
Gießmannsdorf, Amtshauptmannschaft Zittau, Sachsen; siehe Gościszów (Bogatynia), abgebaggerter Ort in der Gemeinde Bogatynia, Polen
Giessmannsdorf, ab 1943 Giesmannsdorf, Ort in Niederschlesien, Kreis Bolkenhain, siehe Gostków (Stare Bogaczowice), Ortschaft in der Gemeinde Stare Bogaczowice

Siehe auch:
 Giesmannsdorf